Cadenas (spanisch cadena „die Kette“) ist der Familienname von:

 Manuel Cadenas Montañés (* 1955), spanischer Handballtrainer
 Miguel Ángel Cadenas Cardo (* 1965), spanischer Ordensgeistlicher, Apostolischer Vikar von Iquitos in Peru
 Miguel Cadenas († 2014), argentinischer Politiker und Autor
 Rafael Cadenas (* 1930), venezolanischer Lyriker, Essayist und Übersetzer

Siehe auch:
 Cadena